Nice université club est un club omnisports

Il comporte plusieurs sections :
 Nice université club (baseball)
 Nice université club (football)
 Nice université club (natation)